Francesco De Luca (1800-1854) – politico e giurista
Francesco De Luca (1811-1875) – politico e patriota, Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia
Francesco Maria De Luca – arcivescovo cattolico
Francesco De Luca (1961) – politico
Francesco De Luca – musicista
Francesco De Luca – pallavolista
Francesco De Luca – scultore napoletano